Lukas Macklin, född 21 juni 2000 i Stockholm, är en svensk ishockeyspelare som spelar för IF Troja-Ljungby i Hockeyettan. Macklins moderklubb är Trångsunds IF. Som junior spelade han för AIK och med dem gjorde han debut i Hockeyallsvenskan säsongen 2017/2018. 2021 skrev han kontrakt med småländska Nybro Vikings. Macklin har ett sliver från TV-pucken 2016 och en bronsmedalj från J20-SM 2017.

Klubbkarriär

Källor

Födda 2000
Idrottare från Stockholm
Levande personer
Män
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Vallentuna Hockey
Svenska ishockeyspelare
Svenska idrottare under 2000-talet
Spelare i IF Troja-Ljungby